

Geografia

Repubblica Ceca
 Brandeis an der Adler, oggi Brandýs nad Orlicí – città della regione di Pardubice (distretto di Ústí nad Orlicí)
 Brandeis a.d. Elbe, oggi Brandýs nad Labem – città della Boemia Centrale (distretto di Praha-východ)

Personalità
 Irma Brandeis (1905-1990) – critica letteraria statunitense
 Louis Brandeis (1856-1941) – giurista statunitense